Baía do Sancho é uma baía de águas claras localizada a oeste do Morro Dois Irmãos e a leste da Baía dos Golfinhos, no arquipélago de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, Brasil. O local abriga uma praia de mesmo nome. Na porção central da baía são encontradas lajes rochosas que abrigam uma diversificada fauna e flora marinha.

A praia é isolada, coberta por vegetação nativa e limitada por uma alta falésia, onde pássaros constroem seus ninhos. Tem areia branca e mar verde-esmeralda. A baía permite a parada de embarcações para banho, sem causar danos aos corais: uma das poucas na Ilha em que isso é possível. De fevereiro a junho, duas cachoeiras se formam a partir da água da chuva e jorram de cima de um precipício. Na época da desova das tartarugas marinhas (janeiro a junho), a visita é proibida no horário entre as 18h e as 6h.

Depois da entrada da EcoNoronha, empresa que administra o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, os horários de visitação estão mais controlados. Existem horários definidos para decida e subida da escadaria, único acesso à praia.

Baías do Brasil
Praias de Fernando de Noronha